Tout ce qui porte le mot en espagnol Ebro (Ebre en Catalan, Èbre en français), en toponymie ou dans d'autres domaines, a un lien, proche ou distant, avec le fleuve du nord-est de l'Espagne.

Géographie 
 Ebro, fleuve d'Espagne.
 Ebro, ville du comté de Washington, Floride, États-Unis.

Province de Burgos 
 Ebro, qui comprend la commune de : 
 Miranda de Ebro.

Province de Saragosse

Comarque de Saragosse 
 El Burgo de Ebro, 
 Fuentes de Ebro,
 Nuez de Ebro, 
 Osera de Ebro,
 Villafranca de Ebro.

Autres comarques 
 Ribera Alta del Ebro, comarque qui comprend les communes de : 
 Alcalá de Ebro,
 Cabañas de Ebro, 
 Pradilla de Ebro.
 Ribera Baja del Ebro, comarque qui comprend les communes de : 
 Pina de Ebro, 
 Velilla de Ebro.

Autres provinces 
 Aldeanueva de Ebro, commune de la communauté autonome de la Rioja.
 Bajo Ebro ou Baix Ebre, comarque de la province de Tarragone.
 Baños de Ebro, commune du Pays basque.
 Ribera de Ebro ou Ribera d'Ebre, comarque de Catalogne.
 Ribera del Alto Ebro, comarque de la communauté forale de Navarre.

Économie 
 Ebro Foods, entreprise de transformation alimentaire espagnole.
 Ebro Véhicules Utilitaires, ancien constructeur de véhicules utilitaires espagnol.

Histoire 
Camp de concentration Miranda de Ebro (Espagne), camp de concentration franquiste.

Musique 
 El paso del Ebro (El Ejército del Ebro), chanson populaire espagnole.

Voir aussi